Толомеи (Tolomei) — фамилия.

Фамилия 
 Толомеи — сиенский род.
 Толомеи, Бернардо (1272—1348) — святой Римско-Католической Церкви, отшельник, монах, основатель католического мужского монашеского ордена оливетов.
 Толомеи, Джованни Баттиста (1653—1726) — итальянский куриальный кардинал, иезуит.
 Толомеи, Клаудио (1492—1556) — итальянский гуманист, писатель, филолог, литературный критик, поэт и дипломат.
 Толомеи, Этторе (1865—1952) — итальянский географ и журналист.